Metagonimus är ett släkte av plattmaskar. Metagonimus ingår i familjen Heterophyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Metagonimus